Het WTA-tennistoernooi van Bazel (officieel PreCon Ladies Open) van 2001 vond plaats van 30 juli tot en met 5 augustus 2001 in de Zwitserse stad Bazel. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Italiaanse Silvia Farina-Elia strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Adriana Gerši uit Tsjechië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de, in Zwitserland wonende, Armeense wildcard-speelster Marie-Gaïané Mikaelian in twee sets. Gerši wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-titel op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Åsa Carlsson en Karina Habšudová, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als tweede geplaatste Spaanse duo María José Martínez Sánchez en Anabel Medina Garrigues won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Joannette Kruger en Marta Marrero in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. Noch Martínez Sánchez noch Medina Garrigues had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bazel
Bazel
Tennis in Zwitserland
Sportevenement in Bazel